

Film
Liebe, film del 1919 diretto da Manfred Noa
Liebe, film del 1927 diretto da Paul Czinner
Liebe, film del 1988 diretto da Sabine Groschup
Liebe, film del 1989 diretto da Gabriela Zerhau

Altro
Otto Liebe, politico danese
7696 Liebe, asteroide

Altri progetti